Константин (Коста) Анастасов Янков е български офицер, комунист и един от организаторите на Атентата в църквата „Света Неделя“ от 16 април 1925 година.

Биография 
Янков е роден на 11 януари 1888 година в Пловдив в семейството на видния български революционер от Загоричани, Костурско, полковник Анастас Янков и Мария Попгеоргиева от Панагюрище, сестра на Райна Княгиня. Съпруг е на Стела Благоева, дъщеря на съселянина на баща му Димитър Благоев. Завършва Военното училище в София в 1908 година. През същата година става член е на Българска работническа социалдемократическа партия (тесни социалисти).

Взима участие в Балканската война, в Междусъюзническата война и в Първата световна война, като през 1919 година се уволнява от армията с чин майор. Главен редактор е на „Народна армия“ от 1920 до 1923 година, седмичен вестник на Централния комитет на Българската комунистическа партия (тесни социалисти).

В 1922 година Янков е сред създателите на Народния съюз на запасните офицери и подофицери. От 1921 година влиза в ръководството на Върховната военнореволюционна колегия при Централния комитет на Българската комунистическа партия (тесни социалисти). Непосредствено след Деветоюнския преврат през 1923 година той се обявява за участие в съпротивата на земеделците срещу преврата, но партията решава да запази неутралитет. Участва в подготовката на въстание като ръководител на единния Комитет за военнотехническа подготовка - специален орган на ЦК на БКП, но преди избухването му, на 12 септември в комунистическия Народен дом в София е арестуван от властите. По-късно е освободен.

През май 1924 година на Витошката конференция на БКП е избран за член на Централния комитет и за завеждащ Централната военна комисия и е включен в Изпълнителното бюро на ЦК. Янков се обявава против становището на Задграничното представителство на БКП (тесни социалисти) след подписването на Майския манифест за обезличаването на ВМРО. Янков се опитва да смекчи последиците от подписването на манифеста и провежда две срещи с Тодор Александров и излага становището си в „Тезиси по македонския въпрос“.

Въпреки решението на ЦК да не се провежда терористичен акт, Янков е основният инициатор и организатор на Атентата в църквата „Света Неделя“ на 16 април 1925 година. Пет дни по-късно, полицията открива следите му и го обгражда в дома на Христо Коджейков на улица „Малгара“ в София. След престрелка двамата се самоубиват в горящата къща.

Янков е автор на книгата „Добро поле и пробивът на фронта“, публикувана в 1919 година.

Външни препратки 
 „Разумът няма цветове“, Филип Панайотов, в-к „Култура“, бр. 42, 5 ноември 2004 година

Бележки 

Организатори на атентата в църквата „Света Неделя“
Членове на ЦК на БКП до 1944 година
Български майори
Български офицери от Македония
Двадесет и осми випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Родени в Пловдив
Починали в София
Български военни дейци от Балканските войни
Български военни дейци от Първата световна война
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Жертви на Априлските събития в България (1925)
Български журналисти от Македония
По произход от Загоричани
Български самоубийци